Bârlești Fehér megye, Aranyosfő község
 Bârlești Fehér megye, Bisztra község